Чарноцин () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Пётркувский повят, Лодзинское воеводство. Население — 4104 человека (на 2004 год).

Сельские округа 
 Бежыводы
 Бискупя-Воля
 Буды-Шинчицке
 Чарноцин
 Далькув
 Грабина-Воля
 Кальска-Воля
 Жепки
 Шинчице
 Тыхув
 Воля-Кутова
 Замость
 Заводзе

Соседние гмины 
 Гмина Бендкув
 Гмина Бруйце
 Гмина Мощеница
 Гмина Тушин

Ссылки 

Гмины Лодзинского воеводства